Zenith steht für:

 Zenith (Album), Jazzalbum von Sam Rivers (1977/2019) 
 Zenith (Magazin), deutsche Zeitschrift
 Zenith (München), Veranstaltungshalle in München
 Zenith (Schiff), Kreuzfahrtschiff
 Zenith-Plateau, ein Unterwasser-Plateau im Indischen Ozean

Unternehmen:
 Zenith (Uhrenmanufaktur), Schweizer Uhrenhersteller
 Zenith Electronics Corporation, US-amerikanischer Unterhaltungselektronikhersteller
 Zenith Data Systems, ein ehemaliger Computerhersteller
 Zenith, ehemaliger Vergaserhersteller, siehe Berliner Vergaser-Fabrik #Vorgeschichte der Betriebsgründung
 Zenith Motorcycles, britischer Motorradhersteller (1904–1950)

Zénith steht für:
 Zénith, Konzerthallen in Frankreich

Siehe auch:
 Zenit (Begriffsklärung)